

Плоти — місто в Ґрифицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Плоти — гміна в Ґрифицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Плоти — село в гміні Червенськ Зеленогурського повіту Любуського воєводства